Die BDO World Trophy 2017 war die insgesamt 4. Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 26. bis zum 29. Mai 2017 in der Barry Memorial Hall in Barry (Wales) ausgetragen wurde.

Als Titelverteidiger gingen Darryl Fitton bei den Herren und Lisa Ashton bei den Damen in das Turnier. Ashton verlor bereits ihr erstes Spiel gegen Anca Zijlstra. Die Siegerin bei den Damen wurde am Ende die Niederländerin Aileen de Graaf. Fitton musste sich ebenfalls in der ersten Runde geschlagen geben. Er verlor gegen Conan Whitehead. Das Finale gewann der Australier Peter Machin.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 20 besten Spieler. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch neun regionale Qualifikanten sowie die drei Sieger eines Qualifikationsturnieres. Die 16 besten Spieler der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Die restlichen Spieler wurden den anderen Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die ersten zwei Runden wurden im Modus Best of 11 legs und das Viertelfinale im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Halbfinals waren anschließend maximal 15 legs notwendig, während im Finale im Best of 19 legs-Modus gespielt wurde.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Platz 17–25 der BDO-Rangliste
<li value=17>  Wouter Vaes
  Jim Williams
  Brian Dawson
  Andy Fordham
  Conan Whitehead
  James Hurrell

Play-Off Qualifikanten
  Martin Atkins (Dartspieler, 1965)Martin Atkins
  Carl Dennell
  Jeff Smith
Regionale Qualifikanten
  Yuya Higuchi
  Peter Machin
  Dennis Nilsson
  Cameron Menzies
  Umit Uygunsozlu
  Joe Chaney
  Willem Mandigers
  Greg Moss
  David Cameron

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 35.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Teilnahmeberechtigt sind die 14 bestplatzierten Spielerinnen im BDO Invitation Table. Hinzu kommen zwei weitere Spielerinnen, die zuvor ein Qualifikationsturnier durchliefen. Alle Spielerinnen starten in der 1. Runde, in welcher die acht im BDO Invitation Table bestplatzierten Darterinnen gesetzt sind und die restlichen Akteure zugelost bekommen.

In Runde 1 und im Viertelfinale wurden im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Halbfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Finale im Modus Best of 11 legs bestritten.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Platz 9–14 der BDO-Weltrangliste
<li value=9>  Fallon Sherrock
  Rhian Griffiths
  Paula Jacklin
  Anca Zijlstra
  Sue Edwards
  Rachel Brooks

Sieger des Qualifikationsturniers
  Maria O'Brien
  Lindsey Ashton

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 13.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

BDO World Trophy
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Wales
Sportveranstaltung in Barry (Wales)